A37 oder A-37 steht für:
 Bundesautobahn 37, eine Autobahn in Deutschland
 Autoestrada A37, eine Autobahn in Portugal
 Rijksweg 37, eine Autobahn in den Niederlanden
 A37 road, eine Hauptstraße in England
 A37 road (Nordirland), eine Hauptstraße in Nordirland
 Cessna A-37, ein leichtes Kampfflugzeug
 Sony Alpha 37, ein Kameragehäuse von Sony

A37